8 Batalion Rozpoznawczy (LWP) – samodzielny pododdział rozpoznawczy 20 DPanc
 8 Lęborski Batalion Rozpoznawczy – samodzielny pododdział rozpoznawczy 8 DOW